Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2011 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Katarina Srebotnik in Daniel Nestor sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Liezel Huber /  Bob Bryan (drugi krog)
  Katarina Srebotnik /  Daniel Nestor (prvaka)
  Marija Kirilenko /  Nenad Zimonjić (polfinale)
  Cara Black /  Leander Paes ''(drugi krog)

<ol start="5">
  Květa Peschke /  Aisam-ul-Haq Qureshi ''(prvi krog)
  Lisa Raymond /  Wesley Moodie ''(prvi krog)
  Iveta Benešová /  Lukáš Dlouhý ''(odstop)
  Barbora Záhlavová-Strýcová /  Oliver Marach ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

Zgornji del

Spodnji del

Mešane dvojice
2011